Пи́ли и Ми́ли () — испанский комический актёрский дуэт, состоявший из близняшек Авроры и Пилар Байона (; род. 10 февраля 1947, Сарагоса, Испания). Они появились на экранах в начале 1960-х годов и стали одними из самых больших звёзд киножанра «поющих детей-вундеркиндов», переживавшего тогда бум. Все кинокартины, в которых дуэт снимался, были музыкальными комедиями и были построены на одной и той же формуле: близняшек принимают друг за друга. Пили и Мили были очень популярны в Испании, Мексике и Италии, но их карьера была недолгой: с 1963 по 1970 годы. Когда формула успеха перестала работать, дуэт распался.

Фильмография как Пили и Мили

Кино 
 1963:  (режиссёр ). 
 1964:  (режиссёр ). 
 1965:  (режиссёр ).
 1965:  (режиссёр )
 1966:  (режиссёр )
 1967:  (режиссёр )
 1968:  (режиссёр )
 1968:  (режиссёр )
 1970:  (режиссёр )
 1970: La guerra de las monjas (режиссёр )

Телевидение 
 1965: Sábado ´64

Сольная фильмография Пилар 
Посла того, как дуэт распался, Пилар продолжила карьеру на телевидении в Испании и Мексике, уже одна. Также она играла в театре и сыграла несколько небольших ролей в кино.
 1979: Los fieles sirvientes (режиссёр )
 1985: En penumbra (режиссёр Х.-Л. Лосано)

Литература

Примечания 

Родившиеся в 1947 году
Актрисы по алфавиту
Актрисы Испании
Дети-актёры Испании
Актрисы XX века
Певцы и певицы Испании
Поп-вокалисты Испании